Бабатай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бабатай — станция в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Бабатай — село в Темирском районе Актюбинской области.